Andrzej Orłoś (ur. 1934) – polski jeździec, olimpijczyk
 Karol Orłoś (1894-1931) – polski pilot
 Kazimierz Orłoś (ur. 1935) – polski pisarz
 Maciej Orłoś (ur. 1960) – polski aktor, dziennikarz
 Teresa Zofia Orłoś (1930-2009) – polska językoznawczyni